Michel Moine (1920-2005), journaliste et parapsychologue français ;
 Michel Moine (1962-), personnalité politique française.